Lycée Voltaire peut désigner les lycées français suivants :
 en France
 le lycée Voltaire dans le  de Paris ;
 le lycée Voltaire dans le quartier d'Orléans-la-Source à Orléans (Loiret).

 à l'étranger
 le lycée franco-qatarien Voltaire - Doha, Qatar ;
 le lycée Voltaire - Le Caire, Égypte.

Lieu nommé d'après Voltaire